Niemcy:
 Brodersby – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Brodersby – dawna gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Zobacz też:
 Brodersby-Goltoft